Winklbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Winklbauer (* 1955), österreichische Judoka
 Hannes Winklbauer (* 1949), österreichischer Fußballspieler, Fußballtrainer und Sportjournalist
 Kathrin Isabella Winklbauer (* 1983), deutsche Sängerin und Komponistin siehe Ankathie Koi
 Martin Winklbauer (* 1957), deutscher Autor und Regisseur
 Renate Winklbauer (* 1948), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Winkelbauer